Il doppio del torneo di tennis Washington Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Brian Teacher 6–4, 7–5, 3–6, 7–6

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)
 Frew McMillan /  Fred McNair (primo turno)

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Washington Indoor 1979